Evropsko prvenstvo v košarki 2005 (Eurobasket 2005) je potekalo v Srbiji in Črni gori med 16. septembrom in 25. septembrom 2005. Tekmovanje je potekalo v Beogradu, Podgorici, Novem Sadu in Vršcu. Beograd je gostil prvenstvo že tretjič, pred tem leta 1961 and 1975.

Zlato so si priborili Grki, srebro Nemci in bron Francozi. Nemec Dirk Nowitzki je proglašen za najbolj koristnega igralca prvenstva.

Po kvalifikacijah se je na prvenstvo uvrstilo 16 držav, ki so bile v predtekmovanju razdeljene v štiri skupine.

Skupina A – Vršac

Skupina B – Podgorica

Skupina C – Beograd

Skupina D – Novi Sad

Repasaž

Četrtfinale

Mesta od 5. do 8.

Polfinale

Finale 

Prvih šest ekip, vključno s Slovenijo, so tudi predstavniki Evrope na svetovno prvenstvo v košarki 2006 na Japonskem. FIBA bo novembra 2005 razdelila še štiri mesta za svetovno prvenstvo, po pričakovanjih naj bi jih dobili reprezentanci Srbije in Črna gore ter Italije

Končni vrstni red

Zunanje povezave 
 Eurobasket 2005 na RTV Slovenija
(Angleščina)
 Eurobasket 2005 
 www.fibaeurope.com
 www.fiba.com

2005
2005 v športu
Šport v Beogradu‎